Lüllmann ist der Familienname folgender Personen:

 Cord Lüllmann (* 1957), deutscher Chemiker und Experte für Honig
 Heinz Lüllmann (1924–2014), deutscher Pharmakologe und Autor
 Renate Lüllmann-Rauch, deutsche Anatomin und Hochschullehrerin an der Uni Kiel
 Rita Mohr-Lüllmann (* 1957), deutsche Politikerin (CDU), MdBB